Onze bâtiments de la Royal Navy ont été nommés HMS Vanguard :

 , un galion de 31 canons. Lancé en 1586, reconstruit par deux fois, il est démantelé en 1630, et réutilisé en partie pour la construction du HMS Vanguard suivant.
  un vaisseau de  rang de 56 canons. Lancé en 1631, il sert pendant les guerres anglo-néerlandaises, et est sabordé en 1667.
 , un vaisseau de ligne de  rang armé de 90 canons sur Trois-Ponts. Lancé en 1678, coulé en 1703 il est renfloué en 1704, reconstruit par deux fois et rebaptisé HMS Duke en 1728. Il est démantelé en 1769.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 70 canons. Lancé en 1748 et vendu en 1774.
 , was a 4-gun gunvessel captured in 1780, purchased in 1781 and sold in 1783.
 , un vaisseau de 74 canons, de la classe Arrogant, lancé à Deptford en 1787, il est démoli en 1821.
, un vaisseau de  rang de 78 canons. Lancé en 1835, renommé HMS Ajax en 1867, et démantelé en 1875.
, un cuirassé à coque en fer de . Lancé en 1869, il coule après être entré en collision avec le  en 1875.
  un cuirassé Dreadnought de classe St. Vincent.
  un cuirassé, le dernier construit au monde, mis en service en 1946.
  un sous-marin nucléaire lanceur d'engins.

Vanguard